Любо́вь Его́рова:
 Егорова, Любовь Ивановна (род. 1966) — советская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка.
 Егорова, Любовь Николаевна (1880—1972) — артистка балета и педагог.